Adelanto kan syfta på följande platser:

Guatemala 

 Municipio de El Adelanto, kommun, 
 El Adelanto, kommunhuvudort, Departamento de Jutiapa,

USA 

 Adelanto, Kalifornien, ort, San Bernardino County,